Хенсен (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хенсен, Айно (1925—2011) — немецкая учёная-лихенолог.
 Хенсен, Бернхафф (1877—1950) — американский борец, чемпион летних Олимпийских игр 1904.